De Rally van Griekenland 1981, formeel 28th Acropolis Rally, was de 28e editie van de rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 93e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Athene.

Verslag 
De Audi quattro had over de grove onverhard paden geen kind aan de concurrentie, en domineerde met rijders Hannu Mikkola en Michèle Mouton de eerste twee etappes van het evenement. Daarna werden de Audi's prompt uit de wedstrijd gehaald vanwege een technische overtreding (in de uitleg een illegale koplamp modificatie). Ari Vatanen, die tot dan toe nog redelijk in het spoor zat van de Audi's, nam vervolgens de leiding over en zou de rally uiteindelijk ook voor het tweede opeenvolgende jaar winnen, met daarachter de Fiats van Markku Alén en Attilio Bettega eindigend op plaatsen twee en drie respectievelijk.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grie
Rally van Griekenland